Dobie est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1932), acteur de télévision et de film anglais
 (1881-1962), professeur de droit  et juge américain
 (1887-1944), artiste néo-zélandaise
 (1927-1996), homme politique fédéral australien
 (1878-1948), joueur américain de football américain
 (1860-1954), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
J. Frank Dobie (1888-1964), écrivain folkloriste américain
Jamie Dobie (né en 2001), joueur de rugby écossais
John Dobie (né en 1952), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1963), joueur de football anglais
 (1731-1805), coureur des bois écossais
Scott Dobie (né en 1978), joueur écossais de football

Prénom
Dobie Gray (1940-2011), chanteur américain
 (1896-1947), joueur de baseball

Arts
, pseudonyme du musicien britannique Anthony Shawn Campbell
Dobie Gillis, série télévisée américaine

Toponyme

Dobie, secteur du canton de Gauthier en Ontario

, communauté du comté de Barron dans le Wisconsin
, communauté du comté de Douglas dans le Wisconsin

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme